John Bond peut désigner :
 John Bond (1550-1612), philologue et homme politique britannique ;
 John Bond (1892-date inconnue), joueur de rugby à XV australien ;
 John Bond (1932-2012), joueur puis entraîneur de football ;
 John Bond (1941-), homme d'affaires britannique.

Homonymie